Paul Hodkinson ist der Name folgender Personen:

* Paul Hodkinson (Soziologe), britischer Soziologe
 Paul Hodkinson (Boxer) (* 1965), britischer Boxer